Ла-Рош () — может означать:

Топонимы

Бельгия 
 Ла-Рош-ан-Арден — коммуна в Валлонии (Бельгия), расположенная в провинции Люксембург, округ Марш-ан-Фамен.

Франция 
 Кольруа-ла-Рош — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн
 Нёвиллер-ла-Рош — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн.
 Ла-Рош-ан-Брениль — коммуна во Франции в регионе Бургундия, департамент Кот-д’Ор.
 Ла-Рош-Ванно — коммуна во Франции в регионе Бургундия, департамент Кот-д’Ор.
 Ла-Рош-Гийон — коммуна во Франции в департаменте Валь-д’Уаз.
 Ла-Рош-дез-Арно — коммуна во Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.
 Ла-Рош-Дерьен — коммуна в Бретани (Франция) в департаменте Кот-д’Армор.
 Ла-Рош-Дерьен — упраздненный кантон во Франции, в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор. 
 Ла-Рош-де-Рам — коммуна во Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.
 Ла-Рош-Жоди — коммуна в Бретани (Франция) в департаменте Кот-д’Армор.
 Ла-Рош-Канийак — коммуна во Франции в регионе Новая Аквитания, департамент Коррез.
 Ла-Рош-Канийак — кантон во Франции в регионе Новая Аквитания, департамент Коррез.
 Ла-Рош-Море — коммуна во Франции в департаменте Верхняя Сона.
 Ла-Рош-Позе — коммуна во Франции в департаменте Вьенна.
 Ла-Рош-сюр-Йон — коммуна во Франции в департаменте Вандея.
 Ла-Рош-сюр-Йон — округ во Франции в департаменте Вандея.
 Сент-Андре-де-ла-Рош — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы.
 Сен-Базиль-де-ла-Рош — коммуна во Франции в регионе Новая Аквитания, департамент — Коррез.
 Сен-Блез-ла-Рош — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн
  — коммуна во Франции в департаменте Овернь — Рона — Альпы.
 Сен-Пьер-ла-Рош — коммуна во Франции в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.
 Сен-Сир-ла-Рош — коммуна во Франции в регионе Новая Аквитания, департамент Коррез.

Швейцария 
 Ла-Рош — коммуна в Швейцарии, в кантоне Фрибур.

Феодальные владения 
  — сеньория, а затем княжество в Пуату (Франция), образовавшаяся вокруг одноимённого замка. В XV веке стало владением Вандомской ветви Бурбонов. С 1504 года владельцы княжества носили титул «принц де ла Рош-сюр-Ион».
  — графство в Нижней Лотарингии на территории современной Бельгии, выделившееся в IX веке из графства Арденн.
  — французская сеньория с центром в замке Ла Рош-Бернрар в Бретани.

Патронимы 
Во Франции существовало несколько родов, использовавших патроним де ла Рош.
  — французский дворянский род, известный с X века.
  — французский дворянский род, центром владений которого был одноимённый замок; представители этого рода в эпоху Крестовых походов были герцогами Афинскими.
 Оттон де ла Рош (умер до 1234) — французский дворянин, герцог Афинский в 1204—1225 годах.
 Ги I де ла Рош (умер в 1263) — сеньор Фив с 1211 года, герцог Афинский с 1225 года.
 Жан I де ла Рош (умер в 1280) — герцог Афинский с 1263 года.
 Гильом I де ла Рош (умер в 1287) — герцог Афинский с 1280 года.
 Ги II де ла Рош (1280 — 5 октября 1308) — герцог Афинский с 1287 года.
  — французский дворянский род, известный с XII века, получивший своё имя от замка Ла Рош в коммуне Эво-ле-Бен, департамент Крёз.
  (умер 5 марта 1236) — аббат Клерво в 1224—1232/1233 годах, епископ Ажена в 1232/1233—1235 годах, архиепископ Лиона с 1235 года.
 Род де ла Рош-Фуко (Ларошфуко) — старинный французский аристократический род из провинции Пуату.

Персоналии 
 Де ла Рош, Мазо (15 января 1879 — 12 июля 1961) — канадская писательница-прозаик и драматург.
 Шаррье де Ла Рош, Луи (17 мая 1738, Лион — 17 марта 1827) — французский религиозный деятель, епископ и духовный писатель.
 Ла Рош, Франсуа-Этьен де (1781—1813) — женевский врач, натуралист, химик, ботаник и ихтиолог.

Сражения 
 Битва при Ла Рош-Дерьен
 Битва при Ла-Рош-л’Абей
 Осада Ла-Рош-о-Муана

Другое 
 Ла-Рош-о-Фе — мегалитический памятник во Франции.

См. также 
 Замок Ла-Рош